Oban – miejscowość w Argyll and Bute, Szkocji
 Oban – miejscowość w Harris, Hebrydy Zewnętrzne, Szkocji
 Oban – miejscowość w Nowej Zelandii
 Oban (whisky) – destylarnia whisky w szkockim Oban
 Oban (moneta) – złota moneta japońska w kształcie owalnym
 Ōban Star Racers – francusko-japoński serial animowany